Вячка — топоним.

Россия 
 Вячка — приток Вада.
 Вячка — приток Извести.
 Вячка — село в Кирсановском районе Тамбовской области.